Přemyslovna ist der Beiname mehrerer historischer Persönlichkeiten aus dem böhmischen Herrscherhaus der Přemysliden:

 Eliška Přemyslovna, Königin von Böhmen 1311–1330, siehe Elisabeth von Böhmen
 Anna, ihre Schwester und ebenfalls Königin von Böhmen 1307–1310, siehe Anna Přemyslovna